Heracleum pollinianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Heracleum pollinianum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
pollinianum